Førde (Sunnfjord), een voormalige gemeente en plaatsin de gemeente Sunnfjord in de Noorse provincie Vestland
 Førde (Sveio), een plaats in de gemeente Sveio in de Noorse provincie Vestland

Zie ook 
 Forde (doorverwijspagina)